Михейкин — русская фамилия; имеет женскую форму Михейкина.

Известные носители 
 Михейкин, Виктор Викторович (в монашестве Владимир; род. 1968) — архиерей Казахстанского митрополичьего округа Русской православной церкви.
 Михейкин, Николай Яковлевич (1915—1998) — советский передовик сельскохозяйственного производства, бригадир колхоза им. Ленина Вурнарского района, Герой Социалистического Труда.